Die Boar’s Head Resort Women’s Open 2021 waren ein Tennisturnier für Damen in Charlottesville, Vereinigte Staaten. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2021 und fand vom 26. April bis 2. Mai 2021 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Boar's Head Resort Women's Open 2021 fand am 26. und 27. April 2021 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spielerinnen hatten sich für den Hauptbewerb qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2021
Tennisturnier in Charlottesville